Jugoslovanski športnik leta (uradno Zlata značka) je naziv, ki ga od leta 1957 podeljuje srbski športni častnik Sport, prvotno Fiskultura, najboljšemu športniku na področju Jugoslavije oz. po njenem razpadu FR Jugoslavije, Srbije in Črne gore oz. Srbije. Do razpada Jugoslavije je priznanje največkrat prejel Miroslav Cerar, ki je bil trikrat izbran za športnika Jugoslavije, skupno pa Novak Đoković, ki je bil izbran štirikrat.

Jugoslovanski športniki leta

Večkratni zmagovali 

Šport v Jugoslaviji
Športna priznanja in nagrade
Nagrade, ustanovljene leta 1957